Román labdarúgó-bajnokságok
Román 1